Gornja Bukovica est un toponyme qui peut désigner :
 Gornja Bukovica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gornja Bukovica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Šavnik ;
 Gornja Bukovica, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.